Karnali (zone), een bestuurlijke zone in Nepal;
Karnali (provincie), een provincie in de bestuurlijke inrichting van Nepal;
Ghaghara of Karnali, een zijrivier van de Ganges die door Tibet, Nepal en de Indiase deelstaat Uttar Pradesh stroomt.